Penguin Island är en ö i Antarktis. Den ligger i den nordvästra delen av kontinenten. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Källor 

Sydshetlandsöarnas öar